NUF steht als Abkürzung für:
  Norskregistrert Utenlandsk Foretak, eine norwegische, eigene Rechtsform für Zweigniederlassungen ausländischer Unternehmen
 Nutzungsfläche, ein Teil der Netto-Raumfläche, siehe Grundfläche (Architektur) und DIN 277-1:2016-01
 National United Front, Wahlbündnis 1955–1962 in Birma

Nuf steht als Name für:
 Ras al-Nuf, ein Ort der Gemeinde ad-Daʿayan im Osten Katars
 Nuf, eine Tochter der Prinzessin Sita Bint Fahd Bin Dhamir und König Chalid ibn Abd al-Aziz (1912–1982) aus Saudi-Arabien
 Prinzessin Nuf bint asch-Schaʿlan, Tochter von Scheich Nuri aus dem Ruwala-Stamm in Saudi-Arabien

Abkürzung